Manning (aka Mannion, Maning) es el apellido de:

 Aubrey Manning (1930-), zoólogo inglés.
 Bradley Manning (1987-), analista de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos acusado de filtrar secretos de Estado a Wikileaks.
 Henry Edward Manning (1808–1892), arzobispo católico y cardenal inglés.
 Olivia Manning (1908-1980), escritora británica.
 Raymond B. Manning (1934–2000), carcinólogo estadounidense.
 Robert Manning (1816-1897), ingeniero irlandés.
 Peyton Manning (1976-), exjugador fútbol americano.
 Eli Manning (1981-), jugador fútbol americano.

Autores de nombres botánicos 
 Manning - Jacob Warren Manning 1826-1904
 J.C.Manning - John Charles Manning 1962-
 M.A.Manning - M.A. Manning fl. 2004
 S.D.Manning - Stephen D. Manning fl. 1996
 W.E.Manning - Wayne Eyer Manning 1899-2004

También puede referirse a
 Fórmula de Manning, descubierta por Robert Manning y empleada en ingeniería hidráulica.